Manciet ist der Name folgender Orte:

 Manciet, Gemeinde im Departement Gers, Frankreich

Manciet ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Manciet (1923–2005), französischer Schriftsteller
 Charles Manciet (1874–1963), französischer Maler 
 Flora Manciet (* 1983), französische Wassersportlerin und Autorin 
 Yves Manciet (* 1925), französischer Fotojournalist